Koš, zdrobněle košík nebo košíček, může být 

v základním významu
 proutěný koš – nádoba spletená z proutí (vrby, topolu...) či lián ratanu, případně obdobně děrovaná; výrobek košíkářství
 malé nádoby i bez madel
 větší košíky s jedním velkým obloukovým madlem
 ještě větší koše s uchy po stranách, ze zpevněných okrajů
 největší koše, i sklopné, bez vyztuženého okraje, ba i bez rovného dna, zato i s vícero uchy i na více místech, i na bocích koše, pod jeho okrajem; koš původně historické velkovýroby a velkoobchodu

obměny podle užití
 odpadkový koš nebo koš na odpadky – nádoba na odkládání odpadků
 prádelní koš nebo koš na prádlo – nádoba určená pro přenášení prádla
 piknikový koš nebo koš na piknik – nádoba určená pro přenášení jídla z místa zhotovení k venkovnímu podávání
 nákupní košík nebo klecový nákupní vozík – košík na nakupované zboží při samoobslužném prodeji, též přeneseně virtuální nákupní košík při internetovém prodeji
 burzovní koš nebo bušl – standardizovaná měrná jednotka zboží
 dětský koš nebo košatina – proutěná nádoba na přenášení dětí, dnes již málo používaná
 dárkový koš – výběr trvanlivých potravin, nápojů a podobně v ozdobném koši, soubor braný za jediný dar
 balónový koš – zavěšená gondola balónu
 strážní koš – vyvýšená plošina na stožáru (např. plachetní lodi nebo jiného plavidla)
 sací koš – koncovka sacího potrubí, jež slouží jako kryt a síto
 koš (basketbal) – kovový kruh se síťkou, který plní funkci branky v basketbalu (košíkové), a odtud i bod v této hře
 koš (šavle) – ochrana ruky u chladné zbraně
 psí košík – náhubek, nejčastěji drátěná zábrana proti pokousání

přenesené významy
 koš – složka v počítači, kam se ukládají smazaná data
 hrudní koš – v anatomii soustava žeber u obratlovců i u člověka
 spotřební koš – v ekonomii soubor nákupů a výdajů typické domácnosti, na němž se v ekonomii měří kupní síla příslušné měny, inflace i životní úroveň lidí)

převzatý pojem
 kozácký koš – kozácký tábor, ležení

místní názvy
 Koš (okres Prievidza) – obec na Slovensku
 Ali Koš – archeologická lokalita v Íránu
 Supí koš – vyhlídková skála v národní přírodní rezervace Broumovské stěny v okrese Náchod

rčení
 „dát někomu košem“ – odmítnout nabídku nebo žádost

Podobné pletené košíkářské výrobky 
 nůše
 ošatka
 okřín
 vrš

Externí odkazy